Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2001/02 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2001/02 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Der Schaakclub Groningen setzte am meisten Spieler ein, nämlich 21, während Max Euwe Enschede mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 166 Spieler zum Einsatz, von denen 41 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 9 Partien Daniël Stellwagen (Hilversums SG), einen halben Punkt weniger erzielten seine Mannschaftskollegen Leon Pliester und Rudy Douven sowie Frans Cuijpers und Ruud Janssen (beide Ordina/De Variant Breda). Janssen spielte 9 Partien, Pliester, Douven und Cuijpers je 8.
Mit Peter Bolwerk (ING/ESGOO), Sergey Tiviakov (SC Groningen), Joost Hoogendoorn, Robert Klomp, Jan van Roestel (alle Ordina/De Variant Breda), Ljubomir Ljubojević, Joris Brenninkmeijer (beide Hilversums SG), Machiel de Heer (Leidsch SG) und Artur Jussupow (BIS Beamer Team) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen wurden Bolwerk und Tiviakov je dreimal eingesetzt, Hoogendoorn und Ljubojević je zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der HWP Sas van Gent spielende Bernard de Bruycker (* 1941), jüngster Spieler der bei Hilversums SG spielende Daniël Stellwagen (* 1987).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2001; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, ISR = Israel, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partienl

Ordina/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

Leidsch Schaakgenootschap

ING/ESGOO

VastNed Rotterdam

BIS Beamer Team

SV Zukertort Amstelveen

Schaakclub Groningen

HWP Sas van Gent

Max Euwe Enschede

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002